Ази́за Ази́мова (5 декабря 1915—1997) — таджикская советская артистка балета, драматическая актриса, балетмейстер, народная артистка Таджикской ССР (1941).

Биография 
Азиза Азимова родилась в 1915 году в кишлаке Сурхи в северной части Таджикистана в семье бедняков. В возрасте двух лет у Азизы умерла мать. Вместе с отцом она переехала под Бухару в кишлак Богоутдин. Спустя некоторое время бедность вынудила отца продать свою дочь за 75 рублей тюбетеечнику из Бухары. До 8 лет она жила в семье тюбетеечника на положении «чури». В 1923 году была отправлена Бухарским нарномпросом на обучение в Москву. Во время обучения в Москве Азиза Азимова впервые захотела стать актрисой.

По возвращении в Бухару Азиза поступила в женский педагогический техникум и стала посещать театральную студию. В 1930 году Азиза вступила в труппу передвижного рабочего театра в Ташкенте.

Впервые вышла на сцену в качестве драматической актрисы в Сталинабадском музыкально-драматическом театре. В 1937 году стала солисткой балета в Таджикском музыкальном театре. Член КПСС с 1941 года.

В 1950 году окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и осуществила в Театре имени Айни постановки балетов «Красный цветок» (1951), «Доктор Айболит» (1952). Она участвовала как танцовщица и балетмейстер на различных смотрах и концертах танцевальных коллективов Таджикистана и гастрольных поездках творческих коллективов в республиках СССР и зарубежных странах.
В 70 — 80-е гг. XX века, она посвятила свою деятельность преподавательской работе в Таджикском государственном институте искусств им. М. Турсунзаде на отделении хореографии. Азиза Азимова заведовала кафедрой хореографии на факультете культурно-просветительной работы ТГИИИ. За период своей педагогической деятельности подготовила известных хореографов и танцовщиц: Народные артисты РТ — Файзулло Каримов, Имомали Рахмониён; Заслуженные артисты РТ — Мухаммади Абдурасулов, Сафрон Ёдгорова, Хайриниссо Ватанова и др.; Хореографы — Оимниссо Маликова, Назокат Клычева, Амон Мусоев (Заслуженный артист РТ) и др.

Творчество

Роли в Таджикском музыкально-драматическом театре (Сталинабад) 
 «Мубориза» — Ширин
 «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — мать
 «Принцесса Турандот» Карло Гоцци — Адельма
 «Дочерь пастуха» — Саодат

Балетные партии 
 «Две розы» либретто М. Рабиева, музыка А Ленского — Нозгуль
 «Тщетная предосторожность» Гертеля — Лиза
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Мария

Награды 
 три ордена Трудового Красного Знамени (23.04.1941, 24.04.1957 и 22.08.1986)
 орден Дружбы народов (17.08.1989) — за заслуги в укреплении культурных связей с Республикой Афганистан
 два ордена «Знак Почёта» (1950 и 23.10.1954)
 народная артистка Таджикской ССР (1941)

Примечания

Ссылки 
 АЗИМОВА Азиза

Заслуженные артисты Таджикской ССР
Народные артисты Таджикской ССР
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Преподаватели Таджикского государственного института культуры и искусств
Члены КПСС